David Price peut désigner :
 David Edward Price (1826-1883), homme d’affaires et un homme politique canadien ;
 David Price (1924-2014), homme politique britannique ;
 David Price (né en 1940), homme politique américain ;
 David Price (1945-), électricien et homme politique canadien ;
 David Price (né en 1985), lanceur américain de baseball ;
 David Price (né en 1983), boxeur britannique ;
 David Price, pilote automobile.

Divers 
 David Price Racing, une écurie de sport automobile britannique, fondée par David Price